Regina-Lichtspiele, mitunter auch Reginalichtspiele geschrieben, steht für:
 Regina-Lichtspiele (Hannover)
 Regina-Lichtspiele (München)